Offutt est un patronyme porté notamment par :

 Andrew J. Offutt (1934-2013), écrivain de science-fiction et de fantasy américain ;
 Chris Offutt (1956-), écrivain américain de roman policier.